Stati Uniti d'America
 Richland – CDP della Contea di Union, Dakota del Sud
 Richland – città della Contea di Stewart, Georgia
 Richland – città della Contea di Keokuk, Iowa
 Richland – città fantasma della Contea di Shawnee, Kansas
 Richland – villaggio della Contea di Kalamazoo, Michigan
 Richland – township della Contea di Kalamazoo, Michigan
 Richland – township della Contea di Missaukee, Michigan
 Richland – township della Contea di Montcalm, Michigan
 Richland – township della Contea di Ogemaw, Michigan
 Richland – township della Contea di Saginaw, Michigan
 Richland – città della Contea di Rankin, Mississippi
 Richland – città della Contea di Pulaski, Missouri
 Richland – villaggio della Contea di Colfax, Nebraska
 Richland – città della Contea di Oswego, New York
 Richland – città della Contea di Baker, Oregon
 Richland – township della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Richland – township della Contea di Bucks, Pennsylvania
 Richland – township della Contea di Cambria, Pennsylvania
 Richland – township della Contea di Clarion, Pennsylvania
 Richland – borough della Contea di Lebanon, Pennsylvania
 Richland – township della Contea di Venango, Pennsylvania
 Richland – città della Contea di Navarro, Texas
 Richland – città della Contea di Richland, Wisconsin
 Richland – città della Contea di Rusk, Wisconsin
 Richland – città della Contea di Benton, Washington